DNB — скорочення

 DNB — Німецька національна бібліотека (Deutsche Nationalbibliothek)
 DNB — Dictionary of National Biography